Мадхупур — топоним.

 Мадхупур — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Мадхупур — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.